Desa Cimahi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cimahi (administrativ by i Indonesien, lat -6,41, long 107,38), Jawa Barat, 
 Desa Cimahi (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 106,86), Jawa Barat, 
 Desa Cimahi (administrativ by i Indonesien, lat -6,46, long 107,51), Jawa Barat, 
 Desa Cimahi (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 108,70), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar